

Astronomia 
 15371 Steward – asteroide della fascia principale
 Osservatorio Steward – osservatorio astronomico statunitense

Geografia 
 Steward – villaggio della Contea di Lee, Illinois (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Emanuel Steward – allenatore di pugilato statunitense
 Howard Steward – giocatore di curling canadese
 Jimmy Steward – calciatore honduregno

Professioni 
 Steward – assistente di volo